Пруси́кин — русская фамилия; женская форма Прусикина.

Известные носители 
 Прусикин, Илья Владимирович (род. 1985) — российский музыкант, видеоблогер, актёр, режиссёр и сценарист.
 Прусикин, Михаил Олегович (род. 1978) — немецкий шахматист, гроссмейстер.